Życiński – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Józef Życiński (1948-2011) – rzymskokatolicki duchowny, filozof, teolog
 Kasjusz Życiński (ur. 1992) – polski bokser, zawodnik freak show fight
 Wojciech Życiński (1953-2020) – rzymskokatolicki duchowny, teolog